9 Armia (RFSRR)
 9 Armia (ZSRR)
 9 Armia (Cesarstwo Niemieckie)
 9 Armia (III Rzesza)